Die Abierto GNP Seguros 2021 war ein Tennisturnier der Damen in Monterrey. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 15. bis 21. März 2021 statt.

Titelverteidigerinnen waren Elina Switolina im Einzel und die Paarung Kateryna Bondarenko/Sharon Fichman im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Abierto GNP Seguros 2021 fand vom 13. März bis 14. März 2021 statt.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Monterrey